Хи́мич:

 Химич Анатолій Олександрович — український кінооператор.
 Химич Андрій Іванович ( 1937) — український веслувальник на каное, олімпійський чемпіон (1964).
 Химич Василь Сидорович — Герой Радянського Союзу.
 Химич Віталій Іванович (1981-2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Химич Георгій Лукич (1908—1994) — радянський учений і конструктор, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталінської премії першого ступеня.
 Химич Іван Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Химич Назар Васильович ( 1986) — український футболіст, захисник польського «Промика» (Ужейовіце).
 Химич Тарас ( 1976) — український відеомитець, режисер та кліпмейкер.
 Химич Федір Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Химич Юрій Іванович (1928—2003) — український архітектор і графік, заслужений діяч мистецтв УРСР (1990).

Див. також 
 Хімич
 Хіміч

Примітки 

Українські прізвища